LaGrange Township oder La Grange Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 La Grange Township (Arkansas)
 Lagrange Township (Illinois)
 LaGrange Township (Iowa)
 La Grange Township (Iowa)
 LaGrange Township (Michigan)
 LaGrange Township (Ohio)

Siehe auch:
 Grange Township